Найде́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Найденко, Валентин Васильевич (1938—2005) — российский учёный, ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.
 Найденко, Василий Михайлович (1915—1969) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Найденко, Сергей Валериевич (род.1970)  — российский зоолог, член-корреспондент РАН.
 Найденко, Сергей Николаевич (1960—2015) — советский и украинский футболист.